Papp Dóra (1991) válogatott labdarúgó
 Papp Dóra (1992) írónő